Димбокро́ () — город на западе Кот-д’Ивуара, административный центр области Нзи-Комоэ, а также .

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части области, на правом берегу реки , на расстоянии приблизительно 60 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 75 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 38 183 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В 3 километрах к западу от города расположен небольшой  (ICAO: DIDK, IATA: DIM). Также сообщение с другими городами Кот-д’Ивуара осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.

Знаменитые уроженцы 
 Алассан Уаттара — ивуарийский политический деятель, 5-й президент Кот-д’Ивуара
 Альфа Блонди — ивуарийский певец и композитор музыки регги
 Бубакар Саного — футболист

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара